Das WPBSA Pro Ticket Series 89/90 1988 – Event 3 war ein Snookerqualifikationsturnier für die Saison 1989/90 im Rahmen der Saison 1988/89. Es wurde vom 1. bis zum 8. Oktober 1988 im Pontins des walisischen Seebads Prestatyn ausgetragen, wo es insgesamt zu dritten und letzten Mal stattfand. Sieger wurde in einem rein englischen Finale Jason Ferguson, der Jonathan Birch mit 5:2 besiegte.

Preisgeld 
Insgesamt gab es wie auch schon bei den vorherigen Turnieren 11.700 Pfund Sterling zu gewinnen, wovon etwas weniger als ein Viertel auf den Sieger entfiel.

Turnierverlauf 
Die 32 Teilnehmer spielten bis einschließlich zum Halbfinale im Modus Best of 7 Frames ums Weiterkommen, der Turniersieger wurde im Modus Best of 9 Frames bestimmt.

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1988
Snookerturnier
Billardturnier in Prestatyn